Tadeusz Molenda (1911-1975) – polski leśnik, profesor WSR w Poznaniu
 Tadeusz Molenda (1921-1944) – polski żołnierz, powstaniec warszawski